El término Lillo, puede aludir, en esta enciclopedia:

Localidades en España

 a Lillo, un municipio de la provincia de Toledo;
 a Lillo, una parroquia del municipio de Oviedo, en el Principado de Asturias;
 a Lillo del Bierzo, una localidad del municipio de Fabero, en la comarca de El Bierzo, en la provincia de León;
 a Puebla de Lillo, un municipio y localidad de la provincia de León;

Escritores chilenos

a Baldomero Lillo, un escritor.
a Samuel Lillo, un poeta, hermano del anterior;
a Eusebio Lillo, un poeta y político;

Otros personajes

Argentina

a Miguel Lillo, un botánico argentino cuya abreviatura es Lillo;

España

a Juan Manuel Lillo, un entrenador de fútbol;
a José Lillo Galiani, un escultor;
a Vicente Lillo Cánovas, un músico;
a Manuel Castellano Castro, "Lillo", un futbolista;

México

a Rafael Lillo, "Lillo", un caricaturista.